Het WTA-tennistoernooi van Warschau (officieel Polsat Warsaw Open) van 2010 vond plaats van 17 tot en met 22 mei 2010 in de Poolse hoofdstad Warschau. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

In het enkelspel kon de ongeplaatste Roemeense Alexandra Dulgheru met succes haar titel verdedigen. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Chinese Zheng Jie in twee sets. Het was de tweede titel uit de carrière van Dulgheru.

In het dubbelspel wist het ongeplaatste duo Virginia Ruano Pascual en Meghann Shaughnessy in de finale het als eerste geplaatste duo Cara Black en Yan Zi te verslaan in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Warschau 2010
Warschau